Montepulciano kan syfta på:

Montepulciano (druva) – en italiensk druvsort
Montepulciano d'Abruzzo – ett italienskt vin på druvsorten Montepulciano från regionen Abruzzo
Vino Nobile di Montepulciano – ett italienskt vin på druvsorten Sangiovese från trakten av Montepulciano och regionen Toscana

Geografi

Italien 

 Montepulciano – Toscana, Provincia di Siena, 

Robotskapade Italienförgreningar